Вальдестильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 36,47 км². Население — 1818 человека (на 200 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида